Степа́н Са́нников:
 Санников, Степан Григорьевич (1918—1968) — Герой Советского Союза.
 Санников, Степан Романович (род. 1990) — российский хоккеист.